

События 
 Большая Орда булгаров во главе с ханом Аспарухом перешла Дунай и начала проникновение в современную Добруджу.
 Победа хазар над болгарами.
 Взятие арабами Кизика.
 Отпадение Туниса от Византии.
 670—703 — Династия в Тунисе.
 670—676 — Силла-Танские войны.

Родились 
 Бертрада Прюмская, мать графа Хариберта Лаонского.
 Ван Тао (врач).
 Витред (король Кента).
 Геррен ап Дунгарт, король Думнонии.
 Дрого Шампанский, представитель знатного франкского рода Пипинидов.
 Ибрахим ан-Нахаи, исламский учёный-богослов поколения табиинов.
 Ине (король Уэссекса).
 Сацердос Лиможский, святой Римско-католической Церкви.
 Тарик ибн Зияд, арабский полководец берберского происхождения.

Скончались 
 Абдуллах ибн Саба, эпоним одной из самых первых шиитских сект сабаитов.
 Ботольф Икенский, англосаксонский аббат и святой, покровитель путешественников и фермеров.
 Гулитиен ап Ноуи, король Диведа.
 Ли Чуньфэн, китайский математик, астроном, историк.
 Макселенда, святая дева, мученица из Камбре.
 Освиу, король Берниции.
 Сафия бинт Хуяйй, жена пророка Мухаммеда.
 Теодард Маастрихтский, епископ Маастрихта.
 Феликс (герцог Аквитании).
 Феофилакт I (герцог Неаполя).
 Этельберт Истрийский, раннехристианский мученик, святой Римско-католической церкви.
 Этельред Истрийский, раннехристианский мученик, святой Римско-католической церкви.
 Ян Шаншань, китайский врач.

См. также

Примечания